«Лос-А́нджелес Гэ́лакси» () — американский футбольный клуб из города Лос-Анджелес, штат Калифорния, выступающий в MLS, высшей футбольной лиге США и Канады. Является одним из десяти клубов, которые основали лигу в 1996 году. Пятикратный чемпион MLS. Победитель Кубка чемпионов КОНКАКАФ 2000 года, один из трёх клубов MLS, сумевших завоевать этот титул. «Гэлакси» являются одним из наиболее титулованных клубов в лиге.

История

Ранние годы (1996–2001) 
«Лос-Анджелес Гэлакси» – один из 10 клубов-основателей лиги Major League Soccer. Команда получила своё название благодаря компании Nike и называется так в честь Голливуда, который всемирно известен, как дом «звёзд» киноиндустрии. Клуб начал выступление в первом сезоне новой лиги в 1996 году.

В первом сезоне «Гэлакси» заняли первое место в Западной конференции и приняли участие в первом финале Кубка MLS, уступив «Ди Си Юнайтед». В 1997 году команда начала сезон с 7 поражений в 8 матчах, но в оставшейся части сезона выиграла 15 из 24 матчей и вышла в плей-офф. В том сезоне клуб занял второе место в своей конференции, уступив первое место «Даллас Бёрн». В 1998 году «Гэлакси» стали лучшей командой регулярного сезона и выиграли Supporters’ Shield. В полуфинале Западной конференции клуб из Лос-Анджелеса обыграл «Даллас Бёрн» со счетом 9-3 в сумме двух матчей, но уступил в финале конференции «Чикаго Файр» со счётом 2:1. 

В сезоне 1999 года «Лос-Анджелес Гэлакси» вновь оказался первым в Западной конференции, но, как и в 1996 году, уступил в финале Кубка MLS «Ди Си Юнайтед». В сезоне 2000 клуб в очередной раз уступил в плей-офф, в этот раз проиграв клубу «Канзас-Сити Уизардс» в дополнительное время. В том же году «Гэлакси» выиграли свой первый значимый трофей, Кубок чемпионов КОНКАКАФ, став второй командой из США, обладающей данным трофеем.

«Лос-Анджелес Гэлакси» провёл очередной успешный сезон в 2001 году, запомнившийся победой в Открытом кубке и очередным первым местом в Западной конференции. Несмотря на это, «Лос-Анджелес» уступил другому калифорнийскому клубу, «Сан-Хосе Эртквейкс», в финале кубка MLS. Таким образом, «Гэлакси» потерпели 3 поражения в финале за 6 сезонов существования турнира. Команда также должна была принять участие в клубном чемпионате мира того года, но турнир был отменён.

Первый кубок MLS (2002–2006) 
В 2002 году «Гэлакси» с четвёртой попытки выиграли свой первый кубок MLS, обыграв в финале «Нью-Инглэнд Революшн» со счётом 1:0. В сезоне 2003 «Гэлакси» провели больше матчей в гостях в связи со строительством нового стадиона и закончили регулярный сезон лишь на четвёртом месте. Уже в следующем сезоне команда снова провела успешный регулярный сезон и дошла до финала кубка MLS, где уступила «Канзас-Сити Уизардс» со счётом 0:2.

В 2005 году «Лос-Анджелес Гэлакси» подписал контракт с Лэндоном Донованом, прежде выступавшим за «Сан-Хосе Эртквейкс». Команда выиграла Открытый кубок и в очередной раз вышла в плей-офф кубка MLS, став единственной командой, выступавшей в плей-офф в каждом из 10 сезонов MLS. «Гэлакси» дошли до финала, где в дополнительное время обыграли «Нью-Инглэнд Революшн» со счётом 1:0.

Сезон 2006 года начался с неожиданной смерти генерального менеджера  16 марта, у которого случился инфаркт миокарда во время обратного рейса команды из Коста-Рики, где «Гэлакси» провели матч Кубка чемпионов КОНКАКАФ. Команда закончила сезон на пятом месте Западной конференции, впервые в истории не квалифицировавшись в плей-офф кубка MLS. «Лос-Анджелес Гэлакси» также дошёл до финала Открытого кубка, в котором уступил «Чикаго Файр» 3:1.

Эра Дэвида Бекхэма (2007–2012) 

В марте 2007 года компания Herbalife подписала пятилетний спонсорский контракт с клубом с годовыми выплатами 4–5 миллионов долларов. 4 месяца спустя «Лос-Анджелес Гэлакси» подписал контракт с игроком клуба «Реал Мадрид» Дэвидом Бекхэмом. Бекхэм дебютировал за «Гэлакси» в товарищеском матче против «Челси», выйдя на замену на 78‑й минуте матча. В тот день матч посетили 35 000 человек, в том числе некоторые знаменитости. В суперлиге того сезона «Гэлакси» дошли до финала, но уступили мексиканской «Пачуке» в серии послематчевых пенальти. В MLS команда не смогла квалифицироваться в плей‑офф. По окончании сезона Коби Джонс, выступавший за клуб с первого сезона MLS, объявил о завершении карьеры и присоединился к команде в качестве ассистента главного тренера. «Сан-Хосе Эртквейкс» отдал «Гэлакси» право выбора в 3‑м раунде  в обмен на главного тренера Фрэнка Йеллопа. Его заменил Рууд Гуллит, который стал самым высокооплачиваемым тренером MLS. «Гэлакси» провели предсезонный тур в Австралии и Новой Зеландии и установили рекорды по посещаемости в обеих странах. Так, на матче против «Сиднея» на стадионе «Австралия» присутствовали 80 295 зрителей.

В сезоне 2008 года «Лос-Анджелес Гэлакси» провёл серию из семи матчей без побед, опустившись с первого места Западной конференции на места вне зоны квалификации в плей‑офф. Рууд Гуллит был уволен, и на смену ему пришёл Брюс Арена, которому не удалось поднять команду в зону плей-офф. Таким образом, «Гэлакси» провели третий сезон подряд без плей-офф кубка MLS.

Зимой 2009 года капитан команды Дэвид Бекхэм и вице-капитан Лэндон Донован перешли в аренду в европейские клубы до начала нового сезона MLS. Бекхэм перешёл в итальянский «Милан», а Донован в немецкую «Баварию». Донован хотел перейти в «Баварию» на постоянной основе, но ему не был предложен контракт, и он вернулся в США к началу сезона 2009. Бекхэм планировал вернуться к началу сезона MLS, но позднее решил остаться в «Милане» в надежде, что хорошие выступления за итальянскую команду помогут ему получить вызов в сборную Англии на чемпионат мира. «Милан» сделал трансферное предложение, но оно было отклонено. За 1 день до окончания срока аренды «Милан» и «Гэлакси» договорились о продлении аренды до конца сезона в Италии. В книге «Эксперимент Бекхэма» американского спортивного журналиста Гранта Уола Лэндон Донован открыто раскритиковал Бекхэма за его отношение к команде и MLS. Бекхэм и Донован помирились после возвращения англичанина в США.

«Лос-Анджелес Гэлакси» закончил сезон 2009 года на первом месте в Западной конференции и на втором в Supporter's Shield. На пути к финалу кубка MLS клуб обыграл «Чивас США» в четвертьфинале с общим счётом 3:2 и «Хьюстон Динамо» в полуфинале в овертайме со счётом 2:0. В основное время финального матча против «Реал Солт-Лейк» сыграли вничью 1:1, но проиграли в серии пенальти 5:4. Благодаря выходу в финал «Гэлакси» получили право на участие в Лиге чемпионов 2010/11.

После успешного сезона Бекхэм и Донован зимой вновь перешли на правах аренды в европейские клубы. Донован перешёл в «Эвертон», а Бекхэм вернулся в «Милан», где получил травму ахиллова сухожилия, из-за которой пропустил чемпионат мира 2010 и большую часть сезона 2010 в составе «Гэлакси».

В сезоне 2010 «Гэлакси» продолжили успешные выступления и выиграли Supporters' Shield. В кубке MLS команда остановилась в шаге от финала, уступив «Далласу» в финале Западной конференции.

В сезоне 2011 года в «Лос-Анджелес Гэлакси» перешёл рекордсмен по голам за сборную Ирландии Робби Кин. Клуб выиграл свой четвёртый трофей Supporters' Shield и третий кубок MLS, обыграв в финале «Хьюстон Динамо» со счётом 1:0. Это первый кубок MLS, который «Лос-Анджелес» выиграл в основное время, победы в 2002 и в 2005 годах были в дополнительное время.

В январе 2012 года Дэвид Бекхэм подписал новый контракт с «Лос-Анджелес Гэлакси». Несмотря на это, в ноябре Бекхэм объявил, что покинет команду по окончании сезона. 1 декабря 2012 года «Гэлакси» выиграли второй подряд кубок MLS, снова обыграв в финале «Хьюстон Динамо». 

В январе 2013 года Дэвид Бекхэм перешёл в «Пари Сен-Жермен».

Атрибутика

Название, эмблема и цвета 
В момент создания MLS компания Nike являлась поставщиком экипировки пяти оригинальных команд лиги («Лос-Анджелес Гэлакси», «Сан-Хосе Клэш», «Тампа-Бэй Мьютини», «Даллас Бёрн», «Нью-Йорк/Нью-Джерси Метростарз»). Она же разработала концепты и названия этих команд, в частности «Гэлакси» (, «галактика»). «Гэлакси» — единственный ныне действующий клуб, который оставил оригинальное название с тех пор. Название «галактика» стало производным от «галактики кинозвёзд», которыми славятся Голливуд и Лос-Анджелес.

Официальные цвета клуба — белый, тёмно-синий и золотой. На эмблеме клуба нанесено стилистическое изображение квазара, а «LA» — популярное сокращение названия города Лос-Анджелес. Новые цвета и эмблема стали частью ребрендинга клуба в 2007 году после прихода Дэвида Бекхэма. До этого клуб выступал в форме различных цветов, наиболее частыми из которых были золотой и сине-зелёный, нередко с добавлением теперь уже традиционной диагональной полосы на груди. Оригинальная эмблема клуба использовалась с 1996 по 2007 год. Она представляла собой стилизованное изображение «вихря» золотого цвета с чёрной каймой и надписью «Galaxy» сине-зелёными буквами в центре.

Форма

Домашняя

Гостевая

Резервная

Экипировка

Доходы и прибыль 

«Гэлакси» впервые принёс прибыль в 2003 году, став первой командой MLS с положительным сальдо. После того, как команда переехала на новый «Хоум Дипо Сентер», увеличилась посещаемость матчей, удвоились доходы от спонсоров, от паркинга и концессий. В докладе «Forbes» за 2013 год «Гэлакси» занял второе место в MLS с точки зрения годового дохода ($ 44 млн) и стоимости франшизы ($ 170 млн). За год «Лос-Анджелес Гэлакси» получил доход от спонсоров в $ 14 млн, а от реализации прав на телетрансляции — $ 5 млн; больше, чем любая другая команда MLS. По данным «SportsBusiness Daily» на 2013 год, «Лос-Анджелес Гэлакси» имеют самый высокий годовой доход в MLS, третий наибольший доход в КОНКАКАФ и седьмой во всей Америке.

Стадион 
До 2003 года «Лос-Анджелес Гэлакси» выступал на стадионе «Роуз Боул», а сейчас домашней ареной команды является «Дигнити Хелс Спортс Парк», расположенный в городе Карсон, южном пригороде Лос-Анджелеса.

Текущий состав

Руководство клуба 
  Грег Ванни — главный тренер
  Дэн Каличман — ассистент главного тренера
  Ник Теслоф — ассистент главного тренера
  Джейсон Бент — ассистент главного тренера
  Кевин Хартман — тренер вратарей
  Сесар Рольдан — тренер-терапевт
  Джован Кировски — технический директор
  Майк Муньос — директор по развитию
  Крис Клейн — президент
  Филип Аншуц — владелец клуба
  Хуан Карлос Ортега — глава молодёжного департамента

Список тренеров 
  Лотар Озиандер (1996—1997)
  Октавио Самбрано (10 июня 1997 — 23 апреля 1999)
  Зиги Шмид (23 апреля 1999 — 16 августа 2004, 27 июля 2017 — 10 сентября 2018)
  Стив Сэмпсон (18 августа 2004 — 6 июня 2006)
  Фрэнк Йеллоп (7 июня 2006 — 5 ноября 2007)
  Рууд Гуллит (9 ноября 2007 — 11 августа 2008)
  Коби Джонс (11—18 августа 2008, )
  Брюс Арена (18 августа 2008 — 22 ноября 2016)
  Кёрт Оналфо (13 декабря 2016 — 27 июля 2017)
  Доминик Киннир (10 сентября 2018 — 28 декабря 2018, ; 29 октября 2020 — 8 ноября 2020, )
  Гильермо Баррос Скелотто (2 января 2019 — 29 октября 2020)
  Грег Ванни (5 января 2021 — н. в.)

Достижения 
 Обладатель Кубка MLS (5): 2002, 2005, 2011, 2012, 2014
 Обладатель Supporters’ Shield (4): 1998, 2002, 2010, 2011
 Победитель Открытого кубка США (2): 2001, 2005
 Обладатель Кубка чемпионов КОНКАКАФ: 2000

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Клубы MLS
Футбольные клубы США
Футбольные клубы Лос-Анджелеса